|-
| (68201) 2001 BP77||||26 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68202) 2001 BM78||||24 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68203) 2001 BC80||||21 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68204) 2001 BR80||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68205) 2001 CS||2001 CS||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68206) 2001 CX2||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68207) 2001 CE3||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68208) 2001 CX3||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68209) 2001 CV6||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68210) 2001 CQ7||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68211) 2001 CH12||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68212) 2001 CM13||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68213) 2001 CA22||||1 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68214) 2001 CF23||||1 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68215) 2001 CK25||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68216) 2001 CV26||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68217) 2001 CX26||||1 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 68218 Нілгалт (Nealgalt)||||12 лютого 2001||Обсерваторія Джанк-Бонд||Девід Гілі
|-
| (68219) 2001 CJ38||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68220) 2001 CT38||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68221) 2001 CP47||||12 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68222) 2001 CQ47||||12 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68223) 2001 DJ||2001 DJ||16 лютого 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (68224) 2001 DG11||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68225) 2001 DV12||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68226) 2001 DM18||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68227) 2001 DZ20||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68228) 2001 DD22||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68229) 2001 DL30||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68230) 2001 DT32||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68231) 2001 DO33||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68232) 2001 DM35||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68233) 2001 DY35||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68234) 2001 DM38||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68235) 2001 DV38||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68236) 2001 DZ39||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68237) 2001 DB40||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68238) 2001 DP40||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68239) 2001 DB47||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68240) 2001 DW55||||16 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68241) 2001 DT59||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68242) 2001 DW59||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68243) 2001 DO60||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68244) 2001 DM68||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68245) 2001 DQ68||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68246) 2001 DS70||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68247) 2001 DV70||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68248) 2001 DY71||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68249) 2001 DY73||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68250) 2001 DZ73||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68251) 2001 DT75||||20 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68252) 2001 DP89||||22 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68253) 2001 DV97||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68254) 2001 DH98||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68255) 2001 DP99||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68256) 2001 DE100||||17 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68257) 2001 DH100||||17 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68258) 2001 DD103||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68259) 2001 DC104||||16 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68260) 2001 DV107||||22 лютого 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68261) 2001 EU||2001 EU||2 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68262) 2001 EW9||||4 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68263) 2001 EW12||||14 березня 2001||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (68264) 2001 EQ13||||11 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68265) 2001 EK14||||15 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68266) 2001 ES14||||15 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68267) 2001 EA16||||4 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68268) 2001 EX18||||14 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68269) 2001 EY19||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68270) 2001 EA21||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68271) 2001 EB21||||15 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68272) 2001 EG24||||15 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68273) 2001 EQ26||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68274) 2001 FJ2||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68275) 2001 FE3||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68276) 2001 FG3||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68277) 2001 FQ3||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68278) 2001 FC7||||18 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68279) 2001 FD8||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68280) 2001 FR8||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68281) 2001 FZ11||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68282) 2001 FR14||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68283) 2001 FE17||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68284) 2001 FJ17||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68285) 2001 FQ18||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68286) 2001 FP22||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68287) 2001 FL24||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68288) 2001 FH26||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68289) 2001 FM26||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68290) 2001 FT33||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68291) 2001 FM36||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68292) 2001 FS37||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68293) 2001 FF49||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68294) 2001 FN49||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68295) 2001 FY52||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68296) 2001 FN75||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68297) 2001 FH78||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68298) 2001 FC80||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68299) 2001 FH82||||23 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68300) 2001 FD95||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

68200